Зле́нко — українське прізвище.

 Зленко Анатолій Максимович (1938, Ставище) — міністр закордонних справ України (1990—1994, 2000—2003).
 Зленко Андрій Никифорович — український радянський партійний діяч.
 Зленко Віталій Миколайович (1939, Каховка) — український поет, журналіст.
 Зленко Ганна Кузьмівна (1894—1949) — українська вишивальниця.
 Зленко Григорій Дем'янович (1934, Потік) — український письменник, літературознавець, бібліограф, заслужений діяч мистецтв України (1996).
 Зленко Костянтин Прохорович (1888, Переволочна — 1965, Київ) — український письменник, культурно-освітній діяч.
 Зленко Микола Петрович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Зленко Петро Андрійович (1891—1954) — український публіцист, бібліограф, громадський діяч
Зленко Сергій Олександрович (1983, Київ) —  український кінодіяч.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко